

Збрахлін — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Збрахлін — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства